Moia bezeichnet:

 Luciano Moia (* 1958), italienischer Autor und Journalist
 Manuel García Moia (1936–2023), nicaraguanischer Maler der naiven Kunst
 Moià, eine Gemeinde im spanischen Katalonien
 MOIA, Mobilitätsdienstleistungsunternehmen des VW-Konzerns
 MOIA +6, elektrisch betriebener Kleinbus, basierend auf dem VW e-Crafter

MOIA ist die Abkürzung für:
 das indische Ministry of Overseas Indian Affairs, ein Ministerium für Inder im Ausland

Siehe auch:
 Moya
 Moja

Abkürzung